Decroze oder Décroze ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Decroze (1880–1914), französischer Kunstturner
 Myriam Décroze (* 1963), französische Künstlerin